A modalidade de halterofilismo do Futebol Clube do Porto foi fundada, de acordo com os registos, na época da refundação do clube, em agosto de 1906, juntamente com o futebol, luta, ginástica, atletismo, patinagem, ténis de campo e natação.

História 
Na época de 1915–16, Carlos Oliveira sagrou-se duplo campeão nacional de pesos e halteres.

Nos anos de 1977, 1987, 1990, 2002, 2003 e 2004, o FC Porto sagrou-se campeão nacional por equipas. E na vertente coletiva também conquistou a Taça de Portugal em 1978, 1979, 1981, 1982 e 1984.

Bibliografia 
 

Halterofilismo de Portugal
Halterofilismo
Clubes esportivos fundados em 1906
Fundações em Portugal em 1906